Правокумское — название населённых пунктов в России:

 Правокумское — село в Левокумском районе Ставропольского края.
 Правокумское — село в Советском районе Ставропольского края.